Ramiz Krasniqi, kosovski nogometni trener. Trenirao u nekoliko navrata Prištinu, 2002., 2006., 2010. – 2011. i 2015. – 2016. godine.

Izvori

Vanjske poveznice 
 (alb.) Tribuna Channel, YouTube Emisioni Arena 10.12.2015: Ajet Shosholli, Ramiz Krasniqi, Artan Berisha dhe Faruk Statovci

Kosovski nogometni treneri